Un reembolso es la devolución de una cantidad de dinero a la persona de origen quien había desembolsado inicialmente.

Reembolso también puede referirse a:

 Acción de reembolso, una acción indemnizatoria que emana del contrato de fianza.
 Compra libre de impuestos, permite a los compradores obtener un reembolso de cualquier impuesto sobre las ventas.
 Envío contra reembolso, es la venta de mercancías por correo, donde el pago se hace cuando recibe el producto.
 Garantía de devolución de dinero, una garantía de que, si un comprador no está satisfecho con un producto o servicio, se realizará un reembolso.
 Reembolso de impuestos, Devolución sobre los impuestos cuando este resulta ser menor que los impuestos pagados.
 Refunding, cuando un acreedor reclama los bonos con el propósito expreso de reeditar nueva deuda.
 Sistema de depósito y reembolso, un recargo sobre un producto cuando se compra y una rebaja cuando se devuelve.

Referencias